

Geografia
Bombon, comune della Francia nel dipartimento di Senna e Marna
Bombon, municipalità delle Filippine nella Provincia di Camarines Sur

Cinema
Bombón - El perro, film del 2004 diretto da Carlos Sorín